Vorbrodt ist der Familienname von:
 des deutschen Geigenbauers Matthias Vorbrodt, s. Rautmann (Geigenbauer)
 einer deutschen Schauspielerin, siehe Nina Vorbrodt